Сіодзірі (Айті)
Сіодзірі (Наґано)
Перевал Сіодзірі